Pribudić je naselje u sastavu Općine Gračac, u Zadarskoj županiji. Nalazi se 36 kilometara jugoistočno od Gračaca i 24 kilometara sjeverozapadno od Knina. Kroz naselje prolazi Lička pruga.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 5 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Zadarskoj županiji